Alvin Tehau, é um futebolista taitiano que atua como Meia. Atualmente, joga pelo Tefana e defende a Seleção Taitiana de Futebol.

Ele defendeu o seu país no Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2009.

Títulos 
AS Tefana
Campeonato Taitiano de Futebol: 2009-10, 2010-11
Copa do Taiti: 2010, 2011

Taiti
Copa das Nações da OFC: 2012

Ligações externas 
Ogol
Goal
FIFA
Transfermarkt 

Futebolistas do Taiti
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2013